Pelet bezeichnet
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Lour (Zumalai)

Pelet ist der Familienname folgender Personen:
 Pelet (Bischof), von 1068 bis 1078 Bischof von Couserans

 Bernard V. Pelet (1146–1170), Herr von Alès
 Friedrich Wilhelm von Pelet (1745–1820), preußischer Generalmajor
 Gerhard von Pelet-Narbonne (1840–1909), preußischer Generalleutnant und Militärschriftsteller
 Jean Pelet (genannt Pelet de la Lozère), 1795 und 1796 Präsident der französischen Nationalversammlung
 Jean Jacques Pelet (1777–1858), französischer Generalleutnant und Militärschriftsteller
 Karl von Pelet (1742–1823), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Peled
 Pellet (Begriffsklärung)